

Гутка — село в Великопольському воєводстві Польщі.
 Гутка — село в Сілезькому воєводстві Польщі.

Гутка — село в Словаччині, Бардіївському окрузі Пряшівського краю.
 Вишна Гутка — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Ніжна Гутка — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.

Див. також 
 Гута